El amor brujo steht für:

 El amor brujo, Ballett von Manuel de Falla (1915)
 El amor brujo (1949), spanischer Film von Antonio Fernández-Román
 El amor brujo (1967), spanischer Film von Francisco Rovira Beleta
 El amor brujo, Originaltitel des spanischen Films Liebeszauber (1986) von Carlos Saura